Fischham ist der Name folgender Orte:

 Fischham (Gemeinde Gampern), Ortschaft der Gemeinde Gampern, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Fischham (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft der Gemeinde Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich